

Plantas 
 Arecaceae — ou palmeira, cujas folhas são chamadas palmas
Gladiolus — género conhecido como palma ou palma-de-Santa-Rita
 Dendezeiro (Ellaeis guineensis)
Palma (cacto) — ou palma-forrageira
Opuntia cochenillifera — ou palma-de-engorda, palma-doce ou palma-forrageira, comum no Nordeste do Brasil
Opuntia ficus-indica — ou palma-grande ou figueira-da-índia''

Geografia 
Palma (Maiorca) — cidade da Espanha
Palma (Alcácer do Sal) — aldeia portuguesa

Brasil 
 Palma (Minas Gerais) — município em Minas Gerais
 Palma (distrito de Santa Maria) — distrito no município de Santa Maria
 Palma (bairro) — bairro no distrito de Palma

Comunas da Itália 
 Palma Campania — de Nápoles
 Palma di Montechiaro — da Sicília

Moçambique 
 Palma (distrito de Moçambique) — na província de Cabo Delgado
 Palma (Moçambique) — vila capital do distrito homónimo

Outros usos 
 Palma da mão
 Aplauso
 372 Palma — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais